Moritz  es el equivalente alemán del nombre Mauricio. También se utiliza como apellido. Puede referirse a:

Personas 
Karl Philipp Moritz (1756-1793): autor, editor y ensayista alemán del Sturm und Drang.
Príncipe Moritz de Hesse
Príncipe Moritz de Anhalt-Dessau
Moritz, Landgrave de Hesse
Moritz Thomsen: autor estadounidense radicado en Ecuador

Autores de nombres botánicos 
 Moritz - Johann Wilhelm Karl Moritz 1797-1866
 O.Moritz - Otto Moritz 1904-
 Moritzi - Alexandre Moritzi 1807-1850

Otros 
Sankt Moritz, comuna suiza del cantón de los Grisones en el Valle de la Engadina.
Max und Moritz, un cuento escrito en verso e ilustrado, obra de Wilhelm Busch y publicado en 1865.
Moritz (cerveza), una marca de cerveza española.